Tai’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tai'an Shi, prefektur, Shandong, 
 Tai'an (ort i Kina), Shandong, 
 Tai'an Xian (härad i Kina), Liaoning, 
 Tai'an Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar